Next (álbum)
Next (álbum de Journey)
Next (banda)
Next (filme)
Next (livro)
Next (Desperate Housewives)
Ou ainda:
NeXT
MTV Next
Yahoo! Next
Next (fintech)

Desambiguação